Girolamo Simoncelli – cardinale italiano
 Girolamo Simoncelli – patriota italiano